George Baker puede referirse a:

  George Baker (1944-), cantautor neerlandés.
  George Baker (1931-2011), actor de televisión y cine.
  George Baker  (1915–1975), historietista estadounidense, creador de la tira Sad Sack.
 George Baker (1946-), actor bengalí.